Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Bet-at-home Open German Tennis Championships 2013. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich sechs Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 24 Spieler an der Qualifikation teil, die am 13. und 14. Juli 2013 stattgefunden hat.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 34 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Hamburg